Plaats in Indonesië
 Wargajaya (Cigudeg), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Wargajaya (Sukamakmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java